Reinhard Boos ist der Name folgender Personen:

* Reinhard Boos (Politiker) (1897–1979), deutscher Politiker (NSDAP), Oberbürgermeister von Lörrach
 Reinhard Boos (Verwaltungsjurist) (* 1956), deutscher Verwaltungsjurist und Verfassungsschutzbeamter